Lohse kan syfta på:

 Bobby Lohse (* 1958, Mölndal), svensk seglare
 Detlef Lohse
 Elfriede Lohse-Wächtler
 Hinrich Lohse (1896, byn Mühlenbarbek  1964 i Mühlenbarbek), tysk nazistisk politiker
 Jonas Lohse (* 1987), svensk friidrottare (spjutkastning)
 Magnus Lohse (* 1984), svensk friidrottare (kulstötning)
 Otto Lohse
 Wilhelm Oswald Lohse